Пиједра Ерада има више значења:

 Пиједра Ерада (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Ерада (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра Ерада (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику